Саберио () или Папынрхуа () — село . Расположено в 15 км к востоку от райцентра Гал, на берегу реки Ингури, на границе с краем Самегрело и Земо-Сванети Грузии. В административном отношении село представляет собой административный центр сельской администрации Папынрхуа.

Границы 
На западе и юго-западе Саберио граничит с селом Дихазурга; на северо-востоке — с селом Лекухона Гальского муниципалитета; на востоке и юго-востоке, в том числе по реке Ингури, проходит административная граница Автономной Республики Абхазия с краем Самегрело и Земо-Сванети.

Состав 

В состав сельской администрации Папынрхуа (Саберио) входят сёла:
 собственно Папынрхуа (Саберио), на берегах рек Ингури и Эрицкари (Эрцкар) — 1653 человека (1989 г.)
 Шкашисуки, к северо-востоку от Папынрхуа (Саберио), на берегу реки Эрицкари — 126 человек (1989 г.)
 Гвашигверди, к востоку от Папынрхуа (Саберио), на берегу реки Ингури — 639 человек (1989 г.)
 Самарквало, к западу от Папынрхуа (Саберио), на берегу реки Эрицкари (Эрцкар) — 373 человек (1989 г.)
 Наджихури (Абаажв), к северо-западу от Папынрхуа (Саберио), на напротивоположном (правом) прибрежье реки Эрицкари (Эрцкар) — 98 человек (1989 г.)
 Партонохири (Агуараду), к северо-западу от Папынрхуа (Саберио) и к западу от Наджихури (Абаажв), на берегах реки Эрицкари (Эрцкар) — 1130 человек (1989 г.)

Население 
По данным переписи 1989 года на территории Сабериойской сельской администрации (сельсовета) жило 4019 человек, по данным переписи 2011 года население села Саберио составило 2370 человек, в основном грузины (96,9 % или 2298 чел.).

Примечания 

Населённые пункты Абхазии